Чанг (, ) — непальский и тибетский традиционный алкогольный напиток, популярный также в восточных регионах Гималаев и среди народа невари. Чанг традиционно употребляется непальцами, тибетцами и в меньшей степени соседними народами, проживающими на территории Индии, особенно в штате Сикким, и Бутана. Напиток подается комнатной температуры в летний сезон и в подогретом виде в холодное время года. Приготовление и употребление чанга характерно для многих обрядов Тибета.

Для производства чанга используют ячмень, пшено или рис. В охлаждённые отваренные зёрна или муку добавляют смесь из бактерий, дрожжей и плесневых грибов, затем массу укладывают в бамбуковую корзину и заворачивают в листья, оставив всю конструкцию на один или два дня в тёплом месте. Затем смесь перекладывается в керамический горшок, который закупоривается, преградив поступление кислорода. Брожение продолжается одну или две недели, после чего продукт оставляют созревать ещё на полгода. В Балтистане в смесь также добавляют имбирь и аконит.

Ферментированные зёрна кладут в бамбуковый сосуд, а затем заливают кипячёной водой. Напиток пьётся через специальную бамбуковую трубочку, полую с одной стороны и перфорированную с другой. Зерновая смесь обычно заваривается дважды, хотя вода может доливаться и чаще.

Народ лимбу называет данный напиток тонгба или джанд, при этом последний подается в больших кружках. В их варианте напитка для ферментации используются дрожжи и плесневые грибы диких трав.

Чанг по вкусу напоминает эль. Содержание алкоголя довольно низкое, но напиток оказывает согревающее действие, что особенно ценно в условиях холодного климата.

В некоторых районах Гималаев, например, в Балтистате или Ладакхе, в смесь добавляют аконит, крайне ядовитое растение, широко используемое в традиционной медицине данного региона. Аконит содержит в себе разнообразные алкалоиды, включая аконитины и псевдоаконитины. Использование аконита при приготовлении чанга чревато смертельным отравлением. Даже в малых дозах аконит оказывает сильное токсическое воздействие.

В популярной литературе можно встретить утверждения, будто по тибетским поверьям йети так любят чанг, что ради него они нападают на изолированные горные деревни.

Примечания 

Тибетская кухня
Непальская кухня
Индийские напитки
Ферментированные напитки
Бутанская кухня